Карл Генрих Госслер (; 17 апреля 1885 — 9 сентября 1914) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

Биография 
На Играх Госслер принял участие в соревнованиях четвёрок в качестве рулевого. Он, в составе второй немецкой команды, вместе со своими братьями Густавом и Оскаром, сначала выиграл полуфинал с результатом 5:56,2, а затем один из финалов за 5:59,0.

В отличие от двух своих братьев, Карл Генрих стал не бизнесменом, а кадровым офицером. Начиная с 27 января 1907 года, Госслер был командиром взвода и лейтенантом 116-го пехотного полка «Кайзер Вильгельм» (2-й полк Великиго герцога Гессенского). Карл Генрих погиб через почти два месяца после начала Первой мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле